Ludwig Gebhardi ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Albrecht Gebhardi (1735–1802), deutscher Historiker und Bibliothekar
 Ludwig Ernst Gebhardi (1787–1862), deutscher Organist